Jacques d'Ambroise peut faire référence à :
 Jacques d'Amboise (1440-1516), un religieux français ;
 Jacques d'Amboise (1559-1606), le chirurgien et médecin des rois Henri III et Henri IV ;
 Jacques d'Amboise (1934-2021), un acteur américain et danseur de ballet.